Losillasaurus est un genre éteint de grands dinosaures sauropodes herbivores, appartenant au clade des Turiasauria, un taxon d'eusauropodes primitifs, défini en même temps que Turiasaurus.

Les fossiles de Losillasaurus ont été retrouvés dans le bassin de Los Serranos, dans la Communauté valencienne en Espagne  dans la formation géologique de Villar del Arzobispo. Celle-ci était datée de la limite entre le Jurassique et le Crétacé lors de sa découverte. Elle est aujourd'hui assignée au Kimméridgien - Tithonien, soit il y a environ entre  à  millions d'années. 

L'espèce type et seule espèce, Losillasaurus giganteus, a été décrite par ,  et  en 2001.

Description 
La description de Losillasaurus giganteus est basée sur des fossiles provenant d'un individu juvénile comprenant des parties de crâne, des vertèbres cervicales, dorsales, sacrées et caudales complètes ainsi que plusieurs fragments de membres (dont un humérus, ulna, radius et métacarpe), du sternum, du pelvis, de l'ilium, de l'ischium et du pubis. L'humérus mesure  de long.

Le trait de caractère principal du genre est la forme des apophyses de ses vertèbres caudales antérieures.

La taille de l'animal est difficile à estimer, cependant la taille de son humérus ( de long) indique qu'il s'agit d'un grand sauropode d'autant que l'individu est un jeune. Elle peut être évaluée à  de long .

Classification 
En 2017, P. D. Mannion et ses collègues ont réalisé une analyse phylogénétique des eusauropodes.

Ils ont établi le cladogramme suivant qui montre la position de Losillasaurus en position basale au sein des Turiasauria :

Voir aussi

Articles connexes 
 Turiasaurus
 Galveosaurus

Liens externes

Notes et références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique supérieur
Dinosaure d'Europe
Sauropoda
Taxon fossile décrit en 2001